Red Ocean (spel), een computerspel uit 2007.
Een alternatieve titel van de film Shark rosso nell'oceano.